Rio Mapocho - cruza a cidade chilena de Santiago
Revista Mapocho - editada pela Biblioteca Nacional do Chile
Estação Mapocho - centro cultural que ocupa o antigo edifício da Empresa dos Ferrocarriles do Estado do Chile

Desambiguação